Finance steht für:
 Finance (Magazin), deutsche Finanzzeitschrift

Finance ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Karl Johann de Finance (1784–1851), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Finanzwesen